Hemelrijk (Denderleeuw), een wijk in de gemeente Denderleeuw
 Hemelrijk (Brugge), een straat in de stad Brugge
 Hemelrijk (Nederland), een vennetje nabij Gasselte in de gemeente Aa en Hunze
 BillyBird Park Hemelrijk, een speeltuin/attractiepark in Volkel
 Hemelrijk (Essen), een domein in Essen (België)

Personen met de naam Hemelrijk:
 Charlotte Hemelrijk (1955), hoogleraar zelforganisatie van sociale systemen
 Emily Hemelrijk (1953), hoogleraar oude geschiedenis
 Jaap Hemelrijk (1888-1973), classicus en rector van het Murmellius Gymnasium te Alkmaar
 Jan Hemelrijk (1918-2005), hoogleraar statistiek
 Pamela Hemelrijk (1947), Nederlands columniste en journaliste